Der AT&T Challenger of Dallas 2008 war ein Tennisturnier, das vom 28. Januar bis 2. Februar 2008 in Dallas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 162 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 164 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 161 kB)
 Turnierplan Doppelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Dallas
AT&T